William Smith, Willie Smith, Bill Smith
 William Smith (1762–1840) amerikai szenátor
 William Smith (1769–1839) angol geológus
 William Smith (1813–1893) angol lexikográfus
 William Smith (1865–1936) amerikai golfozó, olimpikon
 Willie Smith (1876–1916) skót golfozó, az 1899-es US Open győztese
 William Smith (1877–1953) olimpiai bronzérmes kanadai sportlövő
 William Smith (1886–1937) olimpiai bajnok brit gyeplabdázó
 Willie Smith (1886–1982) világbajnoki döntős angol snookerjátékos
 William Smith (1893–1958) olimpiai ezüstérmes dél-afrikai pályakerékpár-versenyző
 William Smith (1904–1955) olimpiai bajnok dél-afrikai ökölvívó
 William Smith (1924–2013) olimpiai bajnok amerikai úszó
 William Smith (1928–2018) olimpiai bajnok amerikai birkózó
 William Smith (1933–2021) amerikai színész
 Willie Smith (1956–2020) olimpiai bajnok amerikai atléta, futó
 Willie Smith (1977) namíbiai atléta, futó, olimpikon
 Bill Smith brit motorversenyző az 1960-as és 1970-es években
hasonló nevűek
 Will Smith (1968) amerikai színész, producer, hiphopelőadó